Чемпионат Польши по международным шашкам среди мужчин 2013 — 37-й чемпионат страны, финал которого прошёл в Маковице с 7 по 13 июля по круговой системе. Ему предшествовали полуфиналы А и Б, проведённые в марте 2013 года, в каждом из которых участвовало по 20 спортсменов. В финал были отобраны 12 лучших.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте KNDB

2013 год в шашках